Hierba de San Pedro puede referirse a:
 el nombre común de la planta Ferula communis;
 el nombre común de la planta Scrophularia nodosa; 
 el nombre común de la planta Parietaria judaica
 el nombre común de la planta Primula veris; o
 el nombre común de la planta '''''Tanacetum balsamita.